Grupp B i Europamästerskapet i fotboll 2016 spelades mellan den 11 och 20 juni 2016. Totalt sex matcher spelades i gruppen där alla mötte varandra en gång. De två främsta i gruppen avancerade till utslagsspelet medan trean hade möjlighet att avancera som en av de fyra bästa treorna.

Lottning 
Vid lottningen av grupperna den 12 december 2015 i Paris förkunnades vilka fyra lag som ska spela i grupp B.

Tabell

Matcher

Wales mot Slovakien 

{{Resultat med trupp|id=WAL-SVK
|nr       = 3
|bild     = WAL-SVK 2016-06-11.svg
|datum    = 11 juni 2016
|tid      = 18:00 UTC+2
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 0 
|mål1     = Gareth Bale Hal Robson-Kanu  
|mål2     =  Ondrej Duda
|arena    = Nouveau Stade de Bordeaux
|spelplats= Bordeaux
|publik   = 37831
|rapport2 = Rapport
|domare   = 
|assisterande domare= 
|fjärdedomare= 
|måldomare   = 
|bästespelare=  Joe Allen
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

England mot Ryssland

{{Resultat med trupp|id=ENG-RUS
|nr       = 4
|bild     = ENG-RUS 2016-06-11.svg
|datum    = 11 juni 2016
|tid      = 21:00 UTC+2
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 0 
|mål1     = Eric Dier 
|mål2     =  Vasilij Berezutskij
|arena    = Stade Vélodrome
|spelplats= Marseille
|publik   = 62343
|rapport2  = Rapport
|domare   = 
|assisterande domare= 
|fjärdedomare= 
|måldomare   = 
|bästespelare=  Eric Dier
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Ryssland mot Slovakien 

{{Resultat med trupp|id=RUS-SVK
|nr       = 13
|bild     = RUS-SVK 2016-06-15.svg
|datum    = 15 juni 2016
|tid      = 15:00 UTC+2
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 2
|mål1     = Denis Glusjakov 
|mål2     =   Vladimír Weiss Marek Hamšík
|arena    = Stade Pierre-Mauroy
|spelplats= Lille
|publik   = 38989
|rapport2 = Rapport
|domare   = 
|assisterande domare= 
|fjärdedomare= 
|måldomare   = 
|bästespelare=  Marek Hamšík
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

England mot Wales 

{{Resultat med trupp|id=ENG-WAL
|nr       = 16
|bild     = ENG-WAL 2016-06-16.svg
|datum    = 16 juni 2016
|tid      = 15:00 UTC+2
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 1
|mål1     = Jamie Vardy   Daniel Sturridge 
|mål2     =  Gareth Bale
|arena    = Stade Bollaert-Delelis
|spelplats= Lens
|publik   = 34033
|rapport2  = Rapport
|domare   = 
|assisterande domare= 
|fjärdedomare= 
|måldomare   = 
|bästespelare=  Kyle Walker
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Ryssland mot Wales 

{{Resultat med trupp|id=RUS-WAL
|nr       = 27
|bild     = RUS-WAL 2016-06-20.svg
|datum    = 20 juni 2016
|tid      = 21:00 UTC+2
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 2
|mål1     = 
|mål2     =  Aaron Ramsey Neil TaylorGareth Bale
|arena    = Stadium Municipal de Toulouse
|spelplats= Toulouse
|publik   = 28840
|rapport2  = Rapport
|domare   = 
|assisterande domare= 
|fjärdedomare= 
|måldomare   = 
|bästespelare=  Aaron Ramsey
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Slovakien mot England 

{{Resultat med trupp|id=SVK-ENG
|nr       = 28
|bild     = SVK-ENG 2016-06-20.svg
|datum    = 20 juni 2016
|tid      = 21:00 UTC+2
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|mål1     = 
|mål2     =
|arena    = Stade Geoffroy-Guichard
|spelplats= Saint-Étienne
|publik   = 39051
|rapport2  = Rapport
|domare   = 
|assisterande domare= 
|fjärdedomare= 
|måldomare   = 
|bästespelare=  Matúš Kozáčik
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Källor 

Grupp B
Sport i Lille
Sport i Marseille